(en català Tristany i Isolda) és una òpera (acció en tres actes) de Richard Wagner estrenada el  al Royal Bavarian Court Theatre de Munic sota la direcció de Hans von Bülow.

Aquesta "acció en tres actes" és l'ambientació musical d'un poema que el mateix Wagner havia escrit després de la llegenda celta medieval de Tristany i Iseult. Composta entre 1857 i 1859, l'obra és sovint considerada com una de les més importants de l'òpera occidental. Segons les interpretacions, la seva durada pot variar entre 3 hores 40 minuts i 4 hores 30 minuts.

Inspirat en part per l'amor de Richard Wagner per la poetessa Mathilde Wesendonck, Tristany i Isolda és la primera obra creada sota el patrocini del rei Lluís II de Baviera. Tombant-se cap a l'oest i els seus mars agitats, Wagner ofereix un drama que, fonamentat en una sola idea, es contorsiona en una passió de tanta intensitat que només pot arribar a un final tràgic, que, més que una renúncia, és un alliberament.

Tristany i Isolda és un dels millors exemples del projecte wagnerià de transformar l'òpera en drama musical. L'audàcia harmònica de la música comença a fer esclatar el marc de la tonalitat. El preludi del primer acte s'ha convertit en una peça orquestral per dret propi, tan famosa com prestigiosa.

 Tristany, nebot del rei Marke (tenor)
 Isolda, princesa d'Irlanda (soprano dramàtica)
 Marke, rei de Cornualla (baix)
 Kurwenal, escuder de Tristany (baríton)
 Brangäne, al costat d'Isolda (mezzosoprano)
 Melot, amic de Tristany (tenor)
 Un jove mariner (tenor)
 Un pastor (tenor)
 Un pilot (baríton)
 Un timoner (baix)
 Mariners, escuders i cavallers de Cornualla (cors: tenors i baixos)

Resum de l'acció 
L'argument s'inspira en la llegenda celta de Tristany i Iseut que s'ha convertit en un gran tema de la literatura i més generalment de l'art occidental. Però Tristany i Isolda també han estat sovint percebuts com el símbol de l'amor impossible entre Richard Wagner i Mathilde Wesendonck .

Feia temps que Cornualla intentava alliberar-se de la sobirania del rei d'Irlanda que, per sufocar la revolta, havia enviat una expedició militar al lloc, que va confiar a Morold, promès de la seva filla Isolda. Armat amb l'espasa que Isolda, instruïda en l'art de la màgia, havia recobert de verí, Morold va creuar el mar, però en una lluita furiosa va ser assassinat per Tristany, el nebot del rei de Cornualla. No obstant això, abans de morir, Morold, el cap tallat i l'espasa tallada havien estat enviats a la terra d'Erin com a únic tribut concedit, havia aconseguit ferir el seu adversari, que sabia des d'aleshores que només Isolda tenia l'antídot contra el verí que rosegava. Així, arribant com un nàufrag a les costes d'Irlanda amb el nom de Tantris, Tristany va ser acollit per Isolda que, sense deixar-se enganyar per la mentida i havent descobert a la ferida del guerrer un tros de la fulla de Morold, va agafar el resolució de venjar-se de l'home que li havia robat l'amor. Mentre dormia, Isolda va blandir l'espasa, preparant-se per enderrocar en Tristany que de sobte es va despertar: el jove no va mirar l'espasa que l'amenaçava, sinó només els ulls d'Isolda que, molesta, va deixar caure l'arma i va tractar el seu enemic perquè, curat, no hagués de tornar a trobar-se amb aquella mirada que li havia inspirat llàstima i l'havia distret del seu objectiu. Uns anys més tard, la pau es va segellar amb el casament de l'antic rei Marke de Cornualla amb Isolda, un esdeveniment que, quan el mateix Tristany va ser enviat a una ambaixada per recollir la jove núvia, va anar acompanyat d'un jurament d'oblit dels esdeveniments passats. Tanmateix, la filla d'Irlanda, no volent imaginar-se que pogués portar el seu país com a dot als qui abans n'eren vassalls, no estava de cap manera disposada a unir-se a aquest gran perdó i a satisfer-se amb aquest matrimoni concertat.

Acte I 
El lloc: un vaixell que navega d'Irlanda a Cornualla --Tristany, acompanyat del seu fidel escuder Kurwenal, ha rebut l'ordre del seu oncle el rei Marke de portar d'Irlanda la seva futura esposa, la princesa Isolda. Quan el viatge arriba a la fi, aquesta emergeix del silenci en què s'ha enclautrat (escena 1) per confiar a la seva assistent Brangäne un terrible secret (escena 3). Tristany, el valent heroi admirat per tots, no és altre que l'assassí del seu promès Morold, assassinat per alliberar el rei de Cornualla de l'homenatge que pagava al rei d'Irlanda. Ferit, havia estat recollit i atès per Isolda, que no l'havia reconegut, fins que va extreure de la ferida de Tristany un fragment que s'adaptava exactament a una bretxa de l'espasa de Morold: llavors va descobrir la seva veritable identitat. A punt de venjar-se, va ser aturada in extremis per la mirada ardent d'amor de Tristany.

Esquinçada entre l'odi, la vergonya de ser lliurada així al vassall del seu pare per l'home que havia matat el seu promès i l'amor no confessat i reprimit que té per Tristany, Isolda decideix unir-se amb Tristany a la mort (escena 4). Ella fa que la seva servent prepari una beguda enverinada, que Tristany accepta conscientment (escena 5). Brangäne, que ho havia endevinat tot sobre l'amor de la seva amant per Tristany, no va poder dur a terme l'ordre d'Isolda i va substituir en silenci la poció de mort per una poció d'amor. Tristany beu, convençut que perirà; Isolda li arrabassa la copa abans d'acabar-se-la i també beu per compartir la mort: cauen en èxtasi l'un davant l'altre, Isolda es desmaia, mentre el vaixell atraca i el rei Marke avança entre les exclamacions per donar la benvinguda a la seva promesa (escena 5).

Acte II 
Ubicació: la residència d'Isolda --el rei ha anat a caçar la nit. Tristany arriba a unir-se a Isolda en secret malgrat les advertències de Brangäne. Després segueix un immens duet amorós d'un romanticisme exacerbat. D'amor suprem, a poc a poc es torna místic: Tristany i Isolda canten el seu desig de consagrar el seu amor per una mort que seria el triomf definitiu de la Nit sincera i dolça sobre el Dia van, pèrfid i mentider.

Aquest duet entre Tristany i Isolda és el més llarg (tres quarts d'hora) de la història de la música. El diàleg a dos és interromput de sobte per l'arribada de Marke i els seus homes. És el cavaller Melot, el suposat amic de Tristany, que, en secret també estima apassionadament Isolda, el qual, per gelosia, havia planejat la caça nocturna i el precipitat retorn del rei, per sorprendre els amants. El rei, en un llarg monòleg, expressa tot seguit tota l'aflicció que sent en veure's traït per aquell que estimava més que res al món, a qui havia llegat el poder i la propietat. Tristany, desconnectat del món que l'envolta, convida Isolda a seguir-lo al país al qual va ara, la terra de la mort. Llavors desafia a Melot i se li llança brandant l'espasa, però això per a ell només és una farsa i deixa que Melot l'ataqui.

Acte III 

El lloc: Kareol, el castell de Tristany, a la Bretanya --Tristany no havia estat mort per Melot i, greument ferit, havia estat portat de tornada al seu castell per Kurwenal, on està submergit en una torpor mortal. L'escuder el vetlla. Un pastor és l'encarregat de vigilar el mar, i tocar una alegre melodia amb la flauta si s'acosta un vaixell que porta la bandera d'Isolda, l'únic que pot salvar Tristany. Però, de moment, només pot tocar una melodia antiga i trista. Això desperta Tristany, que torna a veure passar tota la seva vida, i s'exalta pel record del seu amor per Isolda, a qui vol tornar a veure per poder morir finalment, i torna a perdre el coneixement. Kurwenal el revifa amb dificultat, i de sobte ressona l'alegre melodia del pastor. Isolda arriba! En un estat d'excitació extrema, Tristany es treu els embenats, corre a trobar-se amb Isolda, que el rep als braços, i en una darrera mirada extàtica que remet a la seva primera mirada, Tristany expira murmurant el nom d'Isolda, que intenta en va de tornar-lo a la vida. El pastor anuncia un altre vaixell: és Marke. Kurwenal salta a les armes i intenta oposar-se a l'escorta de Marke, mata a Melot, però sucumbeix superat en nombre i és assassinat. Marke havia estat informat per Brangäne del secret de la poció que forçava l'amor de Tristany i Isolda, i ple de perdó va arribar a unir el seu parent més estimat a Isolda, a qui retreu suaument per no haver-ho dit tot, ja que la desgràcia hauria estat evitada així. Però la Isolda ja no el sent: en èxtasi davant el cadàver de Tristany, l'ànima l'abandona, mor d'amor sobre el cos del seu amant. Marke, horroritzat, beneeix els cadàvers. L'ària acaba amb el Liebestod .

Exemples de leitmotiv 
Heus aquí, a manera d'il·lustració, alguns dels molts motius de l'òpera.

 Els que s'escolten al preludi, d'importància desigual:

 Alguns altres motius importants:

Discografia seleccionada 
Els intèrprets solistes s'enumeren en l'ordre següent: Tristany, Isolda, Brangäne, Kurwenal, Marke.

 Karl Elmendorff, 1928

 Gunnar Graarud, Nanny Larsen-Todsen, Anny Helm, Rudolf Bockelmann, Ivar Andresen, Cor i Orquestra del Festival de Bayreuth. (alguns talls)

 Fritz Reiner, 1936

 Lauritz Melchior, Kirsten Flagstad, Sabine Kalter, Herbert Janssen, Emanuel List ,
 Chorus and Orchestra of the Royal Opera House, Covent Garden, gravat en directe el juny de 1936 .

 Thomas Beecham, 1937

 Lauritz Melchior, Kirsten Flagstad, Margarete Klose, Herbert Janssen, Sven Nilson, Covent Garden Royal Opera Chorus and Orchestra.
 A causa d'un error que va admetre, EMI no té un enregistrament complet dirigit per Thomas Beecham. L'enregistrament del CD de 1991 en realitat barreja dues fonts: l'enregistrament de maig de 1936 de Fritz Reiner (vegeu la referència anterior) per al preludi i la major part del primer acte, i els dos últims terços del tercer acte (els intèrprets s'han de corregir de la següent manera: Sabine Kalter, Brangane; Emanuel List, Rei Marke); gravació de juny de 1937 de Thomas Beecham per al segon acte i el primer terç del tercer acte.

 Erich Leinsdorf, 1943

 Lauritz Melchior, Helen Traubel, Kerstin Thorborg, Julius Huehn, Alexander Kipnis, Metropolitan Opera Chorus and Orchestra.

 Erich Kleiber, 1948

 Set Svnholm, Kirsten Flagstad, Viorica Ursuleac, Hans Hotter, Ludwig Weber, Cor i Orquestra del Teatre Colón de Buenos Aires.

 Hans Schmidt-Isserstedt, 1949

 Max Lorenz, Paula Baumann, Margarete Klose, Carl Kronenberg, Gottlob Frick, Chorus i Hamburg NDR Chorus and Orchestra.

 Hans Knappertsbusch, 1950

 Günther Treptow, Helena Braun, Margarete Klose, Paul Schöffler, Ferdinand Frantz, Cor i Orquestra de l'Òpera Estatal de Baviera.

 Víctor de Sabata, 1951

 Max Lorenz, Gertrud Grob-Prandl, Elsa Cavelti, Sigurd Björling, Sven Nilsson, Cor i Orquestra de La Scala de Milà.

 Herbert von Karajan, 1952

 Ramon Vinay, Martha Mödl, Ira Malaniuk, Hans Hotter, Ludwig Weber, Cor i Orquestra del Festival de Bayreuth.

 Wilhelm Furtwängler, 1952

 Ludwig Suthaus, Kirsten Flagstad (i Elisabeth Schwarzkopf per a Do agut a l'acte 2), Blanche Thebom, Dietrich Fischer-Dieskau, Josef Greindl, Royal Opera Chorus, Covent Garden, Philharmonia Orchestra, Londres ; Cor de la Royal Opera House de Covent Garden.

 Herbert von Karajan, 1959

 Wolfgang Windgassen, Birgit Nilsson, Hilde Rössl-Majdan, Gustav Neidlinger, Hans Hotter, cor i orquestra de La Scala de Milà.

 Georg Solti, 1961

 Fritz Uhl (en), Birgit Nilsson, Regina Resnik, Tom Krause, Arnold van Mill, Chœur du Musikverein de Vienne, Orchestre philharmonique de Vienne.

 Karl Bohm, 1966

 Wolfgang Windgassen, Birgit Nilsson, Christa Ludwig, Eberhard Waechter, Martti Talvela, Cor i Orquestra del Festival de Bayreuth

 Pierre Boulez, 1969

 Wolfgang Wingassen, Birgit Nilsson, Herta Töpper, Mark Andersson, Hans Hotter, Bayreuth Festival 'en gira' a Osaka - gravació de vídeo en blanc i negre.

 Horst Stein, 1971

 Jon Vickers, Birgit Nilsson, Grace Hoffmann, Norman Mittelmann, Franz Crass, Cor i Orquestra del Teatre Colón de Buenos Aires.

 Herbert von Karajan, 1972

 Jon Vickers, Helga Dernesch, Christa Ludwig, Walter Berry, Karl Ridderbusch, Cor de la Deutsche Oper Berlin, Orquestra Filharmònica de Berlín.

 Karl Bohm, 1973

 Jon Vickers, Birgit Nilsson, Ruth Hesse, Walter Berry, Bengt Rundgren, New Philharmonia Choir, ORTF National Orchestra - gravació de vídeo al Festival Orange, 7 de juliol de 1973, dirigida per Nikolaus Lehnhoff .

 Reginald Goodall, 1981

 Alberto Remedios, Linda Esther Gray, Felicity Palmer, Norman Bailey, John Tomlinson, Welsh National Opera Chorus and Orchestra (en anglès).

 Leonard Bernstein, 1981

 Peter Hoffmann, Hildegard Behrens, Yvonne Minton, Bernd Weikl, Hans Sotin, cor i orquestra de la ràdio bavaresa.

 Carlos Kleiber, 1982

 René Kollo, Margaret Price, Brigitte Fassbaender, Dietrich Fischer-Dieskau, Kurt Moll, Cor de la ràdio de Leipzig, Staatskapelle Dresden .

 Daniel Barenboim, 1983

 René Kollo, Johanna Meier, Hanna Schwarz, Hermann Becht, Matti Salminen, Cor i Orquestra del Festival de Bayreuth - gravació de vídeo, direcció Jean-Pierre Ponnelle.

 Jiri Kout, 1993

 René Kollo, Gwyneth Jones, Hanna Schwarz, Gerd Feldhoff, Robert Lloyd, Deutsche Oper Berlin - gravació de vídeo a l'NHK Hall de Tòquio, dirigida per Götz Friedrich.

 Daniel Barenboim, 1995

 Siegfried Jerusalem, Waltraud Meier, Marjana Lipovsek, Falck Struckmann, Matti Salminen, Cor de la Berlin Staatsoper, Orquestra Filharmònica de Berlín.

 Zubin Mehta, 1998

 Jon Frederic West, Waltraud Meier, Marjana Lipovsek, Bernd Weikl, Kurt Moll, Cor de la Bayrisches Staatsoper, Bavarian State Orchestra - gravació de vídeo, direcció Peter Konwitschny.

 Christian Thielemann, 2003

 Thomas Moser, Deborah Voigt, Petra Lang, Peter Weber, Robert Holl, cor i orquestra de la Vienna Staatsoper.

 Antonio Pappano, 2004

 Plácido Domingo, Nina Stemme, Mihoko Fujimura, Olaf Bär, René Pape, Cor i Orquestra de la Royal Opera of Covent Garden.

 Daniel Barenboim, 2007

 Ian Storey, Waltraud Meier, Michelle DeYoung, Gerd Grochowski, Matti Salminen – enregistrament de vídeo, direcció de Patrice Chéreau .

 Peter Schneider, 2009

 Robert Dean Smith, Irene Theorin, Michelle Breedt, Jukka Rasilainen, Robert Holl, Cor i Orquestra del Festival de Bayreuth - gravació de vídeo, direcció Christoph Marthaler.

Literatura 
 Tristan és una història curta força irònica de Thomas Mann que reprèn tant el tema de l'amor impossible com la trama del qual està lligada (o desfeta) al voltant de la reducció per a piano de l'òpera de Wagner.
 Carollina Fabinger, Tristano i Isotta. Una piccola storia sul destino e sull'amore eterno, Clouds, Milà 2009 - (llibre infantil il·lustrat)

Filmografia 
El preludi de l'òpera és el tema principal de la banda sonora de la pel·lícula Melancholia. També s'utilitza en un dels molts temes musicals d'Un chien andalou, curtmetratge de Buñuel .

Bernard Herrmann va tornar a posar de moda l'òpera component una variació al mateix tempo per a la banda sonora de la pel·lícula Vertigo de Hitchcock .

Notes i referències

Bibliografia 
 Albert Lavignac, Anàlisi de Tristany i Isolda, dos capítols extrets de El viatge artístic a Bayreuth, 1897; text a wikisource
    .
 Richard Wagner, Tristan et Isolde (edició bilingüe), traduït i presentat per André Miquel, prefaci de Pierre Boulez, Folio, Gallimard, 1996.
   
   
 Jean-Jacques Hoffelé, Diàleg sobre música i teatre: Tristany i Isolda de Patrice Chéreau i Daniel Barenboim, Buchet-Chastel 2010.
 Claire  Badiou , Tristany i Isolda ”, a Timothée Picard (dir.), Diccionari enciclopèdic Wagner, Arles, Actes Sud / Ciutat de la Música, Claire  Claire  pàg. ( ISBN 978-2742778430, OCLC 890639437 ), pàg. 2130–2139 .
 L'Avant-Scène Opéra, no 34-35, 2011 : llibret bilingüe alemany-francès, anàlisis crítiques i musicals, entrevistes ( presentació ).
 Serge Gut, Tristany i Isolda, Fayard, París 2014, .

Òperes de Richard Wagner
Òperes en alemany
Òperes de la dècada del 1860
Pàgines amb traduccions sense revisar